L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 19 au , sur terre battue en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 125.

Tamara Korpatsch remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Viktoriya Tomova, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Bondár et Kimberley Zimmermann.

Faits marquants

Forfaits 
  Ana Bogdan, remplacée par  Simona Waltert
  Viktorija Golubic, remplacée par  Jule Niemeier
  Kaja Juvan, remplacée par  Julia Grabher
  Harmony Tan, remplacée par  Irina Bara 
  Clara Tauson, remplacée par  Harmony Tan
  Maryna Zanevska, remplacée par  Cristina Bucșa

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Allemande Tamara Korpatsch remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Bulgare Viktoriya Tomova.

La paire Anna Bondár / Kimberley Zimmermann remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Tennis en septembre 2022
Budapest
Sport en Hongrie en 2022